Châteaufort puede referirse a: 

 Châteaufort, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Châteaufort, comuna francesa situada en Yvelines.